двуручный

Беатрис Аддад Майя (; родилась 30 мая 1996 года в Сан-Паулу, Бразилия) — бразильская профессиональная теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022); победительница шести турниров WTA (из них два в одиночном разряде).

Общая информация 
Беатрис начала заниматься теннисом в возрасте пяти лет. Обладает двуручным ударом слева с рабочей руки.

Спортивная карьера 
В юниорском рейтинге Аддад Майя достигла максимально 15-го места. Первый титул во взрослой карьере выиграла в 2010 году на парном 10-тысячнике из цикла ITF. Первый подобный турнир в одиночном разряде выиграла в октябре 2011 года. В феврале 2012 года Беатрис сыграла первый матч за сборную Бразилии в розыгрыше Кубка Федерации. В феврале 2013 года состоялся её дебют в основных соревнованиях WTA-тура, когда Аддад получила специальное приглашение на турнир во Флорианополисе. В феврале 2015 года она на ещё одном турнире в Бразилии — в Рио-де-Жанейро впервые прошла в четвертьфинал уровня WTA-тура. В апреле того же года в паре с соотечественницей Паулой Кристиной Гонсалвес она выиграла первый титул в туре на парных соревнованиях в Боготе. В ноябре 2016 года Аддад Майя выиграла подряд два 50-тысячника из цикла ITF, проводившихся в США.

В марте 2017 года на турнире Премьер-серии в Майами Беатрис Аддад Майя сыграла в основной сетке и во втором круге уступила хозяйке турнира Винус Уильямс. В апреле она выиграла второй парный титул WTA за карьеру и вновь на турнире в Боготе в дуэте с Надей Подорошкой. В мае Аддад Майя отправилась на турнир в Праге. Там Беатрис успешно прошла квалификацию, а в основной сетке, смогла добраться до четвертьфинала, в котором проиграла Кристине Плишковой. После этого она смогла выиграть на 100-тысячнике ITF в Кань-сюр-Мере и впервые подняться в топ-100 женского одиночного рейтинга. Аддад Майя успешно смогла преодолеть квалификацию на Открытый чемпионат Франции, но в дебютном матче в основной сетке Большого шлема проиграла Елене Весниной. На Уимблдонском турнире она уже вышла во второй раунд в одиночках и третий раунд в парах. В августе Беатрис Аддад Майя выступала на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати, где успешно пройдя квалификацию, смогла выиграть первый матч в основной сетке, но проиграла во втором испанке Мугурусе. В сентябре бразильянка сыграла первый финал WTA в одиночном разряде на турнире в Сеуле. В нём она проиграла Елене Остапенко со счётом 7-6(5), 1-6, 4-6. После этого результата Аддад Майя поднялась на самое высокое в своей карьере — 58-е место мирового рейтинга.

На Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде Беатрис достигла наивысшего результата на кортах Мельбурна, сыграв во втором круге и уступив 6-й сеянной Каролине Плишковой. Весной на турнире в Майами она выиграла два матча и прошла в третий раунд. В ноябре сыграла в финале 80-тысячника ITF в Тайлере.

В январе 2019 года Аддад прошла через квалификацию в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В первом раунде она обыграла Бернанду Пера, но во втором раунде проиграла немке Анжелике Кербер. В феврале через квалификацию она прошла на турнир в Акапулько). В основной сетке Беатрис дошла до четвертьфинала, обыграв во втором раунде № 4 в мире Слоан Стивенс. Это была её первая победа над теннисисткой из топ-10. В 1/4 финала она уступила китаянке Ван Яфань. В апреле Аддад Майя пробилась в полуфинал турнира в Боготе, где проиграла американке Аманде Анисимовой. В июне на 100-тысячнике ITF в Илкли она смогла завоевать парный трофей в сотрудничестве с Луизой Стефани. На Уимблдоне Беатрис во второй раз в карьере дошла второго раунда турнира, в котором проиграла теннисистке Дарт. В первом раунде она смогла победить чемпионку Уимблдона 2017 года Гарбинье Мугурусу.

Допинговый скандал
В июле 2019 года Аддад Майя была отстранена от соревнований. Её допинг-проба, взятая во время соревнований в Боготе, дала положительный результат. В моче бразильянки был обнаружены селективные модуляторы андрогенных рецепторов, которые запрещены WADA.

Возвращение после дисквалификации
Возвращение на корт состоялось через год. В сентябре 2020 года Аддад Майя сыграла на 25-тысячнике ITF в Португалии и смогла выиграть его. Осенью она в целом выиграла четыре титула на небольших турнирах из цикла ITF. В сентябре 2021 года бразильянка выиграл два титула на 60-тысячниках ITF, проводившихся в Швейцарии.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (4)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (27)

Победы (18) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (4)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (16)

Победы (10)

Поражения (6)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бразилии
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил